Михаи́л Миха́йлович Михали́на (, , ; 15 марта 1924, Порошково, Подкарпатская Русь, Чехословакия — 30 августа 1998, Ужгород, Украина) — чехословацкий, венгерский, украинский и советский футболист, а со временем советский и украинский футбольный тренер и спортивный функционер. Играл на позиции левого защитника и полузащитника. Мастер спорта (1952), один из первых заслуженных мастеров спорта киевского Динамо и первый спортсмен Закарпатья, удостоенный этого почётного спортивного звания (1955). Несколько раз выступал за сборную команду Украины и за вторую национальную сборную СССР.

Футбольная биография

Карьера игрока 
Свою карьеру начал в Словацкой группе чемпионата Чехословакии по футболу (1938) и в венгерских чемпионатах (1939—1943) в юношеской команде «Русь (Ужгород)», а в сезоне 1943/1944 уже играл в её основном составе во второй лиге чемпионата Венгрии по футболу. Позже стал организатором и играющим тренером в «Динамо (Ужгород)» (1945), a спустя один год перешёл в команду «Спартак (Ужгород)», выступающую в Украинской зоне второй группы чемпионата СССР. В ноябре 1948 года его вместе с девятью другими закарпатскими талантами пригласили в «Динамо (Киев)», в котором начиная с 1952 года на протяжении нескольких сезонов являлся капитаном команды. В составе «Динамо» провёл 108 официальных матчей чемпионатов страны и забил 4 гола. После проведённых в столице Украины семи сезонов возвратился в «Спартак (Ужгород)», в котором завершил свою футбольную карьеру.

Карьера тренера и функционера 
После завершения карьеры в большом футболе окончил Киевский институт физической культуры и перешёл на тренерскую работу. В клубе «Спартак (Ужгород)» его назначили играющим старшим тренером команды (1956), которую позже переименовали на «Верховину (Ужгород)». В 1969—1970 годах он возглавлял команду «Буковина (Черновцы)», a до июня 1971 — «Спартак (Ивано-Франковск)». Позже работал старшим тренером Отделения футбола Закарпатского Облспорткомитета (1972—1974) и опять тренировал ужгородскую команду мастеров (1975), которая тогда уже называлась «Говерла». После этого был старшим тренером Закарпатского отделения Спортивного Общества Спартак в городе Чопе (1976—1978, 1983—1990), и одним из тренеров футбольной школы в городе Иршава (1979—1982). Наряду с этим в 1977—1983 и в 1991—1995 годах выполнял функцию председателя Федерации футбола Закарпатской области.

Достижения и звания

Клубные достижения 
 чемпион Спартакиады УССР по футболу: 1945
 чемпион УССР по футболу среди команд второй группы: 1946
 чемпион СССР по футболу среди дублирующих составов команд первой группы: 1949
 серебряный призёр чемпионата СССР по футболу среди команд «Класса А»: 1952
 обладатель Кубка СССР по футболу: 1954

Личные достижения и звания 
 занял третье место среди лауреатов ежегодной награды Футболист года на Украине: 1952
 спортивное звание Мастер спорта: 1952
 был включён в Список 33 лучших футболистов сезона в СССР (№ 2): 1952
 почётное спортивное звание Заслуженный мастер спорта: 1955

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте «footbook.ru»
 Досье :: Ревучие сороковые
 Досье :: Первый хрусталь
 Досье :: Михаил Коман
 Досье :: Виталий Голубев
 Досье :: Виктор Каневский
 Обладатели кубка СРСР по футболу 1954
 Протоколы матчей на сайте «Сборная России по футболу» (вторая сборная)
 Статья «Три гола в тумане, или Первый трофей Киева!» (Юрий Трохимчук, газета «Команда», 21.10.2009)
 Команда молодости нашей
 Футбольные легенды Украины на сайте «sport.ua»
 Статья «Футбол как судьба в жизни звезды киевского „Динамо“, нашего земляка Василия Турянчика» (Была опубликована автором «monblan-bannoe» в рубрике «Без рубрики», 27.01.2012 04:28)
 XIV-й детский международный турнир по футболу, посвящённый памяти заслуженного мастера спорта по футболу Михаила Михалины
 

Родившиеся в Чехословакии
Футболисты СССР
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Тренеры ФК «Говерла»
Тренеры ФК «Буковина»
Тренеры ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Мастера спорта СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Футбольные функционеры СССР
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины